Fojnica kan syfta på följande platser:

Fojnica
Fonjica (Gacko)